Příjmení Dluhoš nosí více významných osobností:

 Dana Dluhošová (* 1959) – česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka
 Ladislav Dluhoš (* 1965) – český skokan na lyžích
 Stanislav Dluhoš (1938–2009) – český numismatik